Ornithocheiromorpha ou Ornithocheiromorfos (do grego antigo, que significa "forma de mão de pássaro") é um grupo de pterossauros dentro da subordem Pterodactyloidea. Os restos fósseis deste grupo datam do período inicial ao final do Cretáceo (estágios Valanginiano a Turoniano), há cerca de 140 a 92,5 milhões de anos. Ornithocheiromorfos foram descobertos em todo o mundo, exceto na Antártica, embora a maioria dos gêneros foram recuperados na Europa, Ásia e América do Sul. Eles foram os pterossauros mais diversificados e bem-sucedidos durante o Cretáceo Inferior, mas durante todo o Cretáceo Superior foram substituídos por espécies de pterossauros mais adaptadas e mais avançadas, como os pteranodontídeos e azdarcoides. O Ornithocheiromorpha foi definido em 2014 por Andres et al, e eles fizeram do Ornithocheiromorpha o clado mais inclusivo contendo Ornithocheirus, mas não Pteranodon.

Classificação

Vários estudos mostram que os ornithocheiromorfos eram menos derivados do que os pteranodontídeos desdentados, como o Pteranodon, e com base nas diferentes mudanças evolutivas, eles, portanto, precisam ser agrupados em um clado diferente do mesmo, embora ainda dentro dos Pteranodontoidea. Em 2003, David Unwin considerou a família Istiodactylidae para se agrupar com os Pteranodontidae desdentados, dentro do grupo Ornithocheiroidea, mas Alexander Kellner, entretanto, agrupou-a com os Anhangueridae dentados, resultando em uma mudança mais compreensível de evolução entre as duas famílias dentadas.

Brian Andres e colegas encontraram as famílias Istiodactylidae, Ornithocheiridae e Anhangueridae para formar um grupo em 2014, que ele chamou de Lanceodontia, e consiste nos ornitocheiromorfos mais avançados. O clado, no entanto, exclui a família Lonchodectidae, menos conhecida, embora os membros da família tenham sido vistos anteriormente como algumas das formas mais derivadas de pterossauros com dentes. Em sua análise, eles também incluíram a família Boreopteridae dentro do clado Anhangueria, embora colocada em uma posição mais basal, embora também contivesse o gênero Guidraco. Em 2018, no entanto, Nicholas Longrich e colegas encontraram Boreopteridae fora de Anhangueria como o táxon irmão da família Lonchodectidae, ambos os grupos colocados como membros basais do Ornithocheiromorpha.

Filogenia
Abaixo está um cladograma mostrando os resultados de uma análise filogenética apresentada por Longrich et al. (2018). Na análise, eles colocaram o gênero Hongshanopterus como membro basal, e também encontraram Guidraco como o táxon irmão do Ludodactylus mais derivado, significando que Guidraco é colocado em uma posição mais derivada, o que contradiz a análise anterior de Andres et al. em 2014. Longrich et al. também incluiu o gênero Siroccopteryx em sua análise, que é o táxon irmão de Coloborhynchus.

Ligações externas 
 

Pterossauros